Mütze steht für:

 Mütze, Kopfbedeckung
 Die Mütze oder Der Preis des Lebens. Ein Lebensbericht, Autobiographie von Roman Frister
 Die Mütze, Erzählung (1986) von Thomas Bernhard

Mütze ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Mütze (1683–1741), deutscher Orgelbauer
 Ernst Walter Mütze (1897–1963), deutscher Maler und Grafiker 
 Otto Mütze (* 1886), deutscher Fußballspieler
 Peter Mütze (1887–1958), deutscher Bauingenieur
 Thomas Mütze (* 1966), bayerischer Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Wolfgang Mütze (* 1943), deutscher Jurist

Siehe auch:

 Blöde Mütze!, Roman (1999) und Film (2007)
 Schaumburger Mütze, Dachform im Schaumburger Land
 Mützel